Достопочтенный То́мас А́льберт Кро́мвель (; род. 5 мая 1952, ) — младший судья Верховного суда Канады (2008—2016). На этот пост он назначен консервативным премьер-министром Стивеном Харпером.

Кромвель родился в Кингстоне (Онтарио), где и окончил Университет Куинс со степенью бакалавра музыки в 1973 и со степенью бакалавра права — в 1976.

Объявляя о назначении Кромвеля, Харпер заявил, что он не станет судьёй, пока не ответит на вопросы всепартийного комитета Палаты общин. Кромвель ответил на вопросы и был официально назначен судьёй; премьер-министр Харпер признался, что ожидание этой процедуры могло помешать ему эффективно исполнять свои конституционные обязанности, поэтому её следовало провести как можно раньше.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130515212147/http://www.scc-csc.gc.ca/court-cour/ju/cromwell/index-eng.asp

Младшие судьи Верховного суда Канады
Выпускники Университета Куинс
Выпускники юридического факультета Университета Куинс в Кингстоне